

Persone 
 Albert Charpentier (...) – ingegnere elettronico statunitense
 Alexandre Charpentier (1856-1909) – scultore ed ebanista
 Constance-Marie Charpentier (1767-1849) – pittrice francese
 Emmanuelle Charpentier (1968) – biochimica, genetista e microbiologa francese
 Erik Charpentier (1897-1978) – ginnasta e altista svedese
 Félix Charpentier (1858-1924) – scultore francese
 François Charpentier (1620-1702) – letterato francese
 François Philippe Charpentier (1734-1837) – inventore francese
 Gervais Charpentier (circa 1805-1871) – editore francese
 Gustave Charpentier (1860-1956) – compositore francese
 Henri François Marie Charpentier (1769-1831) – generale francese
 Jacques Charpentier (1524-1574) – medico e filosofo francese
 Jean-Jacques Beauvarlet Charpentier (1734-1794) – organista francese
 Jean-Marie Charpentier – architetto francese
 Jean de Charpentier (1786-1855) – geologo svizzero, figlio di Johann Friedrich Wilhelm Toussaint von Charpentier
 Johann Friedrich Wilhelm Toussaint von Charpentier (1738-1805) – geologo e alpinista tedesco
 Joseph-François Charpentier de Cossigny de Palma (1736-1809) – ingegnere ed esploratore francese
 Jules Charpentier (1879–...) – tiratore a volo francese
 Marc-Antoine Charpentier (1643-1704) – compositore francese
 Megan Charpentier (2001) – attrice canadese
 Pierre Henri Charpentier (1806-1883) – editore francese
 René Charpentier (1680-1723) – scultore francese
 Robert Charpentier (1916-1966) – ciclista francese
 Suzanne Charpentier (1907-1996) – attrice francese meglio conosciuta come Annabella
 Sébastien Charpentier (1973- ) – motociclista francese
 Toussaint von Charpentier (1779-1847) – geologo ed entomologo tedesco, figlio di Johann Friedrich Wilhelm Toussaint von Charpentier

Altro 
9445 Charpentier – asteroide della fascia principale